Червонцы:
 Червонцы — золотые монеты, чеканившиеся на Руси с 1701 года. С нач. XX века — название банкноты в десять единиц (рублей, гривен) после выпуска РСФСР золотой монеты червонец, весом, металлом и размером повторившей монету 10 рублей императора Николая II.
 Андреевские червонцы — золотые монеты при Петре I и Елизавете, с изображением распятия апостола Андрея.
 Червонцы — подсемейство дневных бабочек из семейства голубянок.
 Червонцы — род бабочек из подсемейства Lycaeninae семейства голубянок.

Примечания